Grisselbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselbådan, Vörå, Österbotten, 
 Grisselbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar